Fornacette ima više značenja:
 Fornacette, Firenze
 Fornacette, Lucca
 Fornacette, Pisa